Chrysomela elegans peut faire référence à:
 Chrysomela elegans Olivier, 1807, un synonyme de Calligrapha californica, une espèce (Doryphorina) trouvée aux États-Unis et au Canada
 Chrysomela elegans Gmelin, 1790, une espèce trouvée en Europe
 Chrysomela elegans Germar, 1813, un synonyme de Cyrtonus elegans, une espèce trouvée au Portugal

Références 

Synonyme d'espèce de Coléoptères (nom scientifique)
Homonymie de taxons en biologie
Homonymie en zoologie